Tsu peut désigner :

Patronyme 
Etienne Tsu (1886-1940), aviateur chinois ;
Irene Tsu (1945-), actrice américaine d'origine chinoise ;
Raphael Tsu (1931-), universitaire américain.

Autres 
Tsu, ville japonaise ;
TSU (Taiwan Solidarity Union), parti politique taïwanais ;
 l'ancien domaine de Tsu, au Japon.